Лю́двіг-А́льбрехт Гебга́рді (;  — ) — ганноверський державний діяч, історик. Представник німецького шляхетного роду Гебгарді. Народився в Люнебурзі, Ганновер. Син німецького історика Йогана-Людвіга-Левіна Гебгарді. Випускник Люнебурзької лицарської академії і Геттінгенського університету. Викладач Люнебурзької лицарської академії (1765). Член Геттінгенської академії наук (1785). Нагороджений титулом державного радника (1787). Працював придворним істориком, архівістом і бібліотекарем.

Біографія 
 13 квітня 1735: народився в Люнебурзі.
 1765: викладач Люнебурзької лицарської академії.
 1785: член Геттінгенської академії наук.
 1787: державний радник Ганновер.

Праці 
 Gebhardi, L. A. Historische Nachricht von den Ausreitern des Klosters St. Michael in Lüneburg. Lüneburg, 1754.
 Gebhardi, L. A. Collectanea, Auszüge und Abschriften von Urkunden und Handschriften, welche das Fürstentum Lüneburg betreffen. 1762–1798.
 Gebhardi, L. A. Geschichte der Königreiche Dänemark und Norwegen [Історія Королівств Данії і Норвегії]. Halle: Gebauer, 1770. 
 Gebhardi, L. A. Genealogische Geschichte der erblichen Reichsstände in Teutschland. Gebauer, Halle 1776–1785.
 1779, Bd. 2. 
 Gebhardi, L. A. Geschichte des Reichs Hungarn und der damit verbundenen Staaten. Weidmann & Reich, Leipzig 1778 -.
 1802. 
 Gebhardi, L. A. Genealogische Geschichte der erblichen Reichsstände in Teutschland. Gebauer, . 
 Gebhardi, L. A. Geschichte des Herzogthums Kurland und Semgallen, oder der Liefländischen Geschichte Zweyter Abschnitt. Halle: Gebauer, 1789. 
 Gebhardi, L. A. Älteste Geschichte der Wenden und Slaven und die Geschichte des Reichs der Wenden in Teutschland (= Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten, Bd. 1). Gebauer, Halle 1790.
 Gebhardi, L. A. Geschichte des böhmischen Reichs (= Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten, Bd. 3). Gebauer, Halle 1796.
 Gebhardi, L. A. Geschichte von Mähren und Schlesien (= Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten, Bd. 4). Gebauer, Halle 1797.
 Gebhardi, L. A. Geschichte der Königreiche Galizien, Lodomirien und Rothreussen [Історія Королівства Галичини, Волині та Червоної Русі]. Pesth: J. Leyrer, 1804.
 Gebhardi, L. A. Geschichte der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Servien, Raszien, Bosnien, Rama und des Freystaats Ragusa [Історія Королівств Далмації, Хорватії, Славонії, Сербії, Рашки, Боснії, Рами і Вільної держави Рагуза](=Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten, Bd. 4). Pesth: J. Leyrer, 1805. 
 Gebhardi, L. A. Geschichte des Großfürstenthums Siebenbürgen und der Königreich Gallizien, Lodomerien und Rothreussen [Історія Великого князівства Семиградського і Королівства Галичини, Волині та Червоної Русі]. Pesth: J. Leyrer, 1808.

Примітки

Бібліографія 
 
  Gebhardi, L. A. Kurze Geschichte des Klosters St. Michaelis in Lüneburg. Celle: Capaun-Karlowa, 1857.
  Krahnke, H. ''Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751–2001'. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.

Посилання 

Німецькі бібліотекарі
Німецькі історики
Члени Геттінгенської академії наук